La motocyclette (französisch für „das Motorrad“) steht für:

 La motocyclette, Originaltitel von Das Motorrad (Roman), Roman von André Pieyre de Mandiargues (1963)
 La motocyclette, Originaltitel von Nackt unter Leder, britisch-französischer Spielfilm von Jack Cardiff (1968), nach dem gleichnamigen Roman